Het seizoen 1989/90 van de Overgangsklasse hockey bij de dames had Rotterdam en Den Bosch als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1990/91. 

Nijmegen, Victoria, Gron.Studs en De Kieviten degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1989
Hockey in 1990
Overgangsklasse hockey